Elena Jur'evna Volkova (n. 1968) – nuotatrice sovietica
Elena Veniaminovna Volkova (n. 1983) – cestista russa